Парламенты — органы законодательной власти в различных государствах мира.

Парламенты межгосударственных объединений

Парламенты государств, имеющих международное признание

Парламенты зависимых и автономных территорий

Парламенты непризнанных и частично признанных государств

По континентам